Den här artikeln innehåller lagen i Damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2000.

Australien

Brasilien

Kina

Nigeria

Norge

Sverige

Tyskland

USA

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2000